John Davenport (1788-1855), politico statunitense dell'Ohio
John Davenport – musicista, autore di molte canzoni tra cui la notissima Fever
John Davenport – copilota di rally
John Davenport – economista